Shiraoka bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Shiraoka (Saitama)

den Familiennamen folgender Personen:
 Jun Shiraoka, japanischer Photograph